Kärleken segrar kan syfta på: 

Kärleken segrar (1916) – en svensk film från 1916
Kärleken segrar (1949) – en svensk film från 1949